Nacimiento (Chile) — comuna chilena da Região de Biobío, Chile
 Nacimiento (Espanha) — município da província de Almería, Andaluzia, Espanha
 Lake Nacimiento — região censo-designada da Califórnia, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos